Пидгурский — украинская фамилия.

 Пидгурский, Дмитрий Иванович (род. 1973) — украинский хоккеист, тренер. Отец Ивана Пидгурского.
 Пидгурский, Иван Дмитриевич (род. 1995) — украинский хоккеист. Сын Дмитрия Пидгурского.